Maierholz ist der Ortsname von

 Maierholz (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Maierholz (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern